«Chico» puede hacer referencia a los siguientes hombres:

Boabdil el Chico (1459-1533), sultán de Granada.
 Chico Marx (1887-1961), actor y comediante estadounidense, miembro de los Hermanos Marx.
 Chico (futbolista) (1922-1997), futbolista brasileño.
 Chico Slimani (n. 1971), cantante británico de familia marroquí.
 Diego «Chico» Corrales (1977-2007), boxeador estadounidense.
 Chico Flores (n. 1987), futbolista español.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Chico (Bogotá), barrio exclusivo de la ciudad de Bogotá (Colombia).
 Chico (California), ciudad del estado de California (Estados Unidos).
 Chico (Texas), ciudad del estado de Texas (Estados Unidos).
 Chico (Washington), área no incorporada del estado de Washington (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:

 Chico (hipocorístico), hipocorístico de Francisco en países de lengua portuguesa (equivalente a «Paco» en lengua española).

Enlaces externos